Ana de Cleves (1515–1557) — filha de João III de Cleves, casou com Henrique VIII de Inglaterra
 Ana de Cleves (1552–1632) — filha de Guilherme V de Cleves, casou com Filipe Luís, Conde do Palatinado-Neuburgo
 Ana, Duquesa de Cleves ou Ana da Prússia (1576–1625) — filha de Alberto Frederico da Prússia, casou com João Sigismundo, Eleitor de Brandemburgo

Desambiguações de história